Бид — многозначный термин.

 Бид — цена спроса, наивысшая цена, по которой кто-либо желает купить данную акцию, опцион, фьючерс, валюту.
 Бид — город в индийском штате Махараштра.
 Бид — округ в индийском штате Махараштра.